Modus vivendi – locuzione latina
 Modus Vivendi – album della cantante statunitense 070 Shake
 Modus vivendi – periodico mensile italiano di scienza, natura e stili di vita